Tyrolia steht für:

 Tyrolia (Personifikation), Personifikation des Landes Tirol in der bildenden Kunst
 Tyrolia Verlag, Unternehmen in Innsbruck, Österreich (urspr.  Brixen und Bozen)
 Athesia, Druck- und Verlagsgruppe in Bozen in Südtirol (bis 1920 ein Unternehmen mit Innsbruck, Name bis 1922)
 eine Marke für Skibindungen von HTM Sport GmbH, siehe Head (Sportartikelhersteller)

Siehe auch:
 Tyrol, Tirol